Wildgraben ist ein Gewässername:
 Wildgraben (Ammer), linker Zufluss der Ammer nahe Hargenwies, Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern 
 Wildgraben, anderer Name des Hirschkanals, linker Zufluss des Verlängerten Pfinzkanal und rechter Entlastungsanzweig des Pfinz-Entlastungskanals im Hardtwald nördlich von Karlsruhe, Baden-Württemberg 
 Wildgraben (Prien), rechter Zufluss der Prien nach Grattenbach, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern 
 Wildgraben (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins bei Heidenfahrt, Ortsgemeinde Heidesheim am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wildbach
 Wildbachgraben
 Wildengraben
 Wilder Graben